Stewart steht für:

 Stewart (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Haus Stewart, schottische Adelsfamilie
 Stewart (Mondkrater), Mondkrater
 Stewart Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Autohersteller
 Stewart Automobile Machine Works, ehemaliger US-amerikanischer Autohersteller
 Y. F. Stewart Motor Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Flughafen Stewart International, New York

geographische Objekte:
 Stewart (British Columbia), Kanada
 Stewart Buttress, Kliff im Coatsland, Antarktika
 Stewart-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Stewart Heights, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Stewart Hills, Hügelgruppe im Ellsworthland, Antarktika
 Stewart Island, neuseeländische Insel
 Stewart Stacks, Brandungspfeiler der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Stewart Strait, Meerenge im Südatlantik
 Newton Stewart, Schottland
 Stewart County (Georgia), Verwaltungseinheit
 Stewart County (Tennessee), Verwaltungseinheit

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stewart (Alabama)
 Stewart (Arkansas)
 Stewart (Georgia)
 Stewart (Indiana)
 Stewart (Kentucky)
 Stewart (Minnesota)
 Stewart (Lake County, Minnesota)
 Stewart (Mississippi)
 Stewart (Missouri)
 Stewart (Nevada)
 Stewart (Ohio)
 Stewart (Tennessee)
 Stewart (Texas)
 Stewart (West Virginia)

Siehe auch:
 Steuart
 Steward
 Mount Stewart
 Stewart Peak
 Stewart River
 Stewart Grand Prix, Team im Formel-1-Autorennsport
 Lippard-Stewart Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Satz von Stewart, Satz der euklidischen Geometrie
 Stuart